Marcin Kiełpiński (ur. 8 lipca 1989) – polski futsalista, zawodnik z pola. Obecnie jest zawodnikiem GAF Jasna Gliwice. W przeszłości reprezentował barwy Wisły Krakbet Kraków, Jango Katowice, P.A. Nova Gliwice i Radanu Gliwice. W sezonie 2012/2013 z Wisłą zdobył Mistrzostwo Polski. Jest także reprezentantem Polski.

Przypisy 

Polscy futsaliści
Urodzeni w 1989
Futsaliści Wisły Kraków
Futsaliści GAF Jasna Gliwice